Wolfgang Drews ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Drews (Philosoph) (1903–1975), deutscher Philosoph, Schriftsteller und Theaterkritiker 
 Wolfgang Drews (Politiker) (* 1966), deutscher Politiker (CDU)